

Населені пункти та їхні частини

 Ґоґолиці — село в гміні Тшцинсько-Здруй Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґоґолиці — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґоґолиці — лісова осада в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Примітки